El Torneig d'Estocolm 2017, oficialment conegut com a Intrum Stockholm Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 d'octubre de 2017 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017